Olga de Hannover y Cumberland (Gmunden, 11 de julio de 1884-ibidem, 21 de septiembre de 1958) fue la menor de las hijas del príncipe heredero Ernesto Augusto de Hannover (1845-1923) y de la princesa Thyra de Dinamarca (1853-1933), la menor de las hijas del rey Cristián IX de Dinamarca (1818-1906) y de Luisa de Hesse-Kassel (1817-1898). Olga era una tataranieta del rey Jorge III del Reino Unido (1738-1820) y de Carlota de Mecklemburgo-Strelitz (1744-1818).

Biografía 
La princesa Olga residió con su familia en Gmunden y permaneció soltera toda su vida. Acompañó a sus padres hasta las respectivas muertes de ambos en 1923 y 1933 respectivamente. Poco antes de la muerte de Olga, su sobrino, el príncipe Ernesto Augusto de Hannover, y su esposa, la princesa Ortrudis de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg nombraron a su hija Olga en su honor. Olga murió por causas naturales en su casa, Hubertihaus, en las cercanías de Gmunden el 21 de septiembre de 1958.

Títulos y estilos 
 11 de julio de 1884-21 de septiembre de 1958: Su Alteza Real la princesa Olga de Hannover, duquesa de Brunswick-Luneburgo.
 11 de julio de 1884-28 de marzo de 1919: Su Alteza Real la princesa Olga de Hannover y Cumberland, duquesa de Brunswick-Luneburgo.
 oficial en Gran Bretaña: Su Alteza la princesa Olga de Cumberland.

Ancestros

Referencias 

Casa de Hannover
Princesas británicas
Princesas de Hannover
Nacidos en Gmunden
Fallecidos en Gmunden